«Чужестра́нка» () — драматический фантастический телесериал совместного производства Великобритании и США, основанный на одноимённой серии романов Дианы Гэблдон. Премьерный показ состоялся 9 августа 2014 года в США на кабельном телеканале Starz. В России и СНГ сериал показывает Sony Entertainment Television. Вышли шесть сезонов (шестой — в марте 2022 года). Известно, что сериал продлён на седьмой сезон, премьера которого намечается на лето 2023 года, и будет включать 16 эпизодов. В январе 2023 года канал продлил телесериал на восьмой сезон, который станет последним и будет состоять из 10 эпизодов.

Сюжет 

В центре сюжета жизнь Клэр Рэндалл, служившей медсестрой в действующей армии во время Второй мировой. По непонятным причинам молодая женщина перемещается во времени из 1945 года в 1743 год. Там назревает гражданская война и Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым правилам.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

 Приглашённые актёры основного состава
 Клайв Расселл —  (сезон 2)
 Ян Туаль — отец Александр Феригольт (сезон 4)
 Сера-Лис Макартур — Джоихон (сезон 4)
 Гейл Морис — Цотевех (сезон 6)

*  В первом и втором сезонах (по одному эпизоду в каждом) роль маленького Роджера сыграл Рори Бёрнс.
*  В одном эпизоде второго сезона маленькую Брианну сыграла Ниам Юэлл.
*  В одном эпизоде второго сезона юного лорда Джона сыграл Оскар Кеннеди.
*  В одиннадцати эпизодах второго сезона и одном эпизоде третьего сезона юного Фергюса Фрейзера сыграл Роман Беро.

Производство

Создание 
Права на экранизацию книг Дианы Гэблдон были приобретены компанией Джима Колберга Essential Entertainment. Рональд Д. Мур в течение нескольких лет уговаривал Колберга отказаться от идеи снять полнометражный фильм и разрешить ему заняться адаптацией книг в телесериал, и Колберг в конце концов согласился.

Проект экранизации саги «Чужестранка» Муру предложили его жена Терри Дресбак и со-продюсер Мэрил Дейвис, обе большие поклонницы романов Гэблдон. Мэрил Дейвис призналась, что мечтала об этом проекте десять лет. Мур и Дейвис встретились с Гэблдон и провели целую неделю обсуждая с ней книги, персонажей и разные варианты подходов к экранизации. Гэблдон отозвалась о сценарии, предложенном ей Муром, как о «первом сценарии, основанном на моих книгах, который во время чтения не заставлял меня то белеть, то краснеть». 17 июля 2012 было объявлено о начале работы над экранизацией для кабельных каналов, права на которую приобрела компания Sony Pictures Television. В своем блоге на Facebook Мур пообещал фанатам, что экранизация будет «близкой к оригиналу».

25 июля 2013 американский кабельный телеканал Starz официально объявил о запуске нового телесериала. Для Sony Pictures TV «Чужестранка» стала первым проектом в сотрудничестве со Starz.

Продюсированием сериала занялись собственная продюсерская компания Мура Tall Ship Productions, американская компания Джима Колберга Story Mining and Supply Company и британская компания  при участии Sony Pictures Television. Причем телеканалу Starz было предоставлено эксклюзивное право на премьерный показ в США, а Sony Pictures Television — права на трансляцию за пределами США.

Подбор актёров 

Рональд Д. Мур первоначально предполагал, что исполнительница на роль Клэр будет найдена легко, а кастинг на роль такого идеального персонажа как Джейми займёт длительное время, однако Сэм Хьюэн оказался первым актёром, который присоединился к телепроекту 9 июля 2013 года. Тобайас Мензис был вторым актёром, официально заявленным 8 августа 2013 на двойную роль Фрэнка и Джонатана Рэндаллов. 4 сентября 2013 года Грэм Мактавиш и Гэри Льюис присоединились к актёрскому составу в роли братьев Дугала и Колума Маккензи. 11 сентября 2013 года, всего за месяц до начала съёмок, было объявлено об утверждении ирландской актрисы и бывшей модели Катрины Балф на главную роль. Мур отметил: «Поиски Клэр Рэндалл оказались долгими и сложными, потому что её роль очень важна для успеха нашего шоу. Повествование в „Чужестранке“ идёт от лица Клэр, и вся история воспринимается её глазами, и было очень важно найти подходящую для этого актрису». В октябре 2013 к основному составу также присоединились обладательница «Серебряного леопарда» Лотта Вербек в роли Гейлис Данкан и Лора Доннелли в роли Дженни, сестры Джейми. На большинство ролей были выбраны актёры из Великобритании (и, в частности, из Шотландии).

Сам Рональд Д. Мур и Диана Гэблдон появились в камео в серии «Собрание». Актёр , чей персонаж Джейми Маккриммон из сериала «Доктор Кто» вдохновил Гэблдон на серию книг, также был приглашён для камео в первом сезоне.

Первым актёром, прошедшим кастинг для второго сезона, оказался исполнитель роли пса Бутона.

В июне 2015 была объявлена основная часть новых членов команды актёров.  был выбран на роль Джареда Фрейзера,  — на роль принца Карла Эдуарда Стюарта,  — на роль Мэри Хокинс, Лоренс Добеш — на роль Александра Рэндалла, брата Джонатана Рэндалла. В актёрский состав также вошли несколько французских актёров: Стэнли Вебер в роли графа Сен-Жермена,  в роли Аннализ де Марильяк, бывшей возлюбленной Джейми Фрейзера
и Доминик Пинон, известный по фильмам Жана-Пьера Жёне, в роли таинственного мэтра Раймона.

В июле 2015 к сериалу присоединились титулованная британская актриса Фрэнсис де ла Тур в роли матери Хильдегард, настоятельницы Обители Ангелов, и французский актёр Лионель Ленжельсер в роли короля Людовика XV.

Рональд Д. Мур также подтвердил, что персонажи Лотты Вербек и Тобайаса Мензиса вернутся во втором сезоне.

Подготовка 
Писательница Диана Гэблдон была назначена официальным консультантом телесериала.

В постоянный состав съёмочной группы были включены консультанты по гэльскому языку, консультант по акцентам, консультант по оружию и тренер по верховой езде.

Перед съёмками Рональд Д. Мур организовал для актёров, которые должны были играть горцев XVIII века, уроки гэльского и верховой езды. Единственным участником основного состава, владеющим гэльским, оказалась Катрина Балф, которой по сценарию не требовалось говорить по-гэльски. Актёр Грэм Мактавиш, который в телесериале произносит по-гэльски большие куски текста, признался, что гэльский ему нравится, но он находит его сложным для изучения. А Грант О’Рурк отметил, что предпочёл бы автобус лошади.

В рамках рекламной кампании телесериала с помощью Аава О’Бройна, консультанта по гэльскому, были сняты несколько уроков гэльского языка, поясняющие произношение имён Гейлис, Лири, Колум; названия замка Лиох, кромлеха Крейк-на-Дун, и некоторых часто употребляющихся в телесериале выражений.

Сценарий 
В основу сценария первого сезона легла первая книга серии «Чужестранка» (1991). Мур выступил автором сценария нескольких серий. По сравнению с книгой в сценарий были внесены некоторые изменения: расширена роль Фрэнка Рэндалла и переработаны персонажи Руберта и Ангуса.

Каждый сезон сериала основан на одном романе книжной серии. Таким образом, второй сезон основан на втором романе серии «Стрекоза в янтаре» (1992), третий адаптирует третий роман «Путешественница», а четвёртый — четвёртый роман серии, «Барабаны осени»; пятый и шестой сезоны основаны на пятом и шестом романе серии, соответственно, — «Огненный крест» и «Дыхание снега и пепла».

Места съёмок 
Съёмки телесериала начались в Шотландии в октябре 2013 и закончились в августе 2014. Съёмки второго сезона начались весной 2015 года и проходили так же в Шотландии. Специально для съёмок «Чужестранки» в пригороде , недалеко от Глазго, была оборудована студия.

Город Инвернесс 1940-х снимался в , а кромлех Крейк-на-Дун в Раннох-Мур. Натурные съёмки замка Лиох проходили у стен замка замка Дун и . Натурные съёмки форта Уильям — в замке Блэкнесс, а помещения — во дворце Линлитгоу.

Музыка 
Композитором телесериала стал лауреат премии «Эмми» Беар Маккрири, с которым Рональд Д. Мур уже сотрудничал ранее во время работы над телесериалами «Звёздный крейсер „Галактика“» (2003—2009) и «Каприка» (2010—2011).

Во вступительной теме телесериала использована народная шотландская песня «» в ритме вальса, рассказывающая о побеге Карла Стюарта на остров Скай после поражения в битве при Каллодене. Оригинальная лирика песни была заменена на менее известную версию Роберта Льюис Стивенсона, стихотворение «Спой мне о том, кто уплыл на Скай…» (), изменённое таким образом, чтобы речь шла от женского лица. Песню во вступительной теме исполнила певица .

В качестве основы для саундтрека были выбраны мотивы шотландской народной музыки и шотландские музыкальные инструменты — народная скрипка, волынка, аккордеон, вистл и боуран — при поддержке струнного оркестра и в сопровождении вокала.

Саундтрек первой части первого сезона телесериала был выпущен под лейблом  и Sparks & Shadows 8 февраля 2015.

Костюмы 
Художник по костюмам Терри Дресбак пыталась создать аутентичную одежду XVIII века насколько это возможно. В частности, форма солдат британской армии была сшита специально для телесериала, потому что вся форма, которую можно было взять напрокат, была неправильного оттенка алого цвета От ярких расцветок клановых тартанов, описанных в книгах Гэблдон и в реестре тартанов, было решено отказаться, и для телесериала было разработано несколько оригинальных расцветок. Для каждого из актёров, изображающих шотландских горцев, были выбраны разные способы ношения килта.

В первом сезоне подробно продемонстрирован процесс надевания английского женского платья XVIII века и большого пледа.

Показ 
Премьера телесериала состоялась 9 августа 2014 года в США на телеканале Starz. Показ в Австралии () и Канаде () начался через несколько дней после премьеры в США.

15 августа 2014 года, сразу же после премьеры первой серии, было объявлено о продлении сериала на второй сезон из как минимум 13 серий.

Телесериал также транслировался в следующих странах: Германия (), Дания (Viaplay), Ирландия (RTÉ2), Испания (Movistar), Китай (Youku), Латинская Америка (MovieCityPlay), Новая Зеландия (Lightbox), Норвегия (Viaplay), Нидерланды (HBO), Россия (SET), Швеция (Viaplay), Япония (Hulu). В Великобритании, в которой проходили съёмки сериала, официальная трансляция началась только через полгода после премьеры в США, 25 марта 2015 через сервис Amazon Prime Instant Video.

Первые восемь серий первого сезона транслировались на телеканале Starz еженедельно с 9 августа по 27 сентября 2014 года. Трансляция оставшихся восьми серий началась после полугодового перерыва, 4 апреля 2015 года. В Шотландии показ телесериала был начат с большим опозданием — лишь 26 марта 2015 года, предположительно из-за того, что он мог повлиять на ход референдума о независимости Шотландии, прошедшего в сентябре 2014 года (на что указывает раскрытая недавно информация из WikiLeaks с документами из внутренней переписки телеканала Sony). Премьера второго сезона состоялась 9 апреля 2016 года.

1 июня 2016 года, в двадцатипятилетнюю годовщину со дня публикации «Чужестранки» Гэблдон, было объявлено о продлении сериала на третий и четвёртый сезоны. Премьера третьего сезона состоялась 10 сентября 2017 года, а четвёртого — 4 ноября 2018 года. 9 мая 2018 года сериал был продлён на пятый и шестой сезоны, каждый из которых будет состоять из 12-и эпизодов.

Реакция

Рейтинги 
Первую серию посмотрело 720 тысяч телезрителей, а за выходные этот показатель вырос до 2,3 миллионов. С учётом просмотров в сети и в записи (дополнительные 1,4 миллиона) сериал «Чужестранка» показал лучший старт в истории канала Starz. К третьей серии аудитория выросла: 1,003 миллионов посмотрели серию во время её выхода, 1,7 миллионов — в субботу вечером, и 2,39 миллионов — в выходные дни. Седьмая серия первого сезона («Свадьба»), которую в течение первых трёх дней после показа посмотрели 3,8 миллионов зрителей (включая просмотр в записи), побила рекорд популярности среди оригинальных передач Starz, который до этого принадлежал пятой серии телесериала «Спартак: Месть».
Восьмая серия («По обе стороны») показала рекордное количество для оригинальных сериалов Starz зрителей-женщин в день премьеры. Девятую серию («Расплата») в день премьеры посмотрели 1,22 миллионов, на 69 % больше, чем первую серию.

Критика 
«Чужестранка» получила в основном положительные отзывы на сайтах Metacritic и Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes описал сериал как «уникальную, убедительную адаптацию исходного романа, воплощенную в жизнь с помощью роскошных декораций и мощной химии между главными персонажами».

Газета The Huffington Post назвала первую серию «шедевром удивительной глубины». Entertainment Weekly отметила премьеру сериала рейтингом A и описала её как «сексуальную, умную и волнующую». Блог журнала New York также положительно отозвался о сериале, охарактеризовав его как «нетипичный: частично любовный роман в жанре фэнтези, частично рассказ о путешествии во времени и частично военная драма (происходящая в двух разных временных периодах)». Сайт The A.V. Club присвоил первым шести сериям рейтинг А и отметил, что сериал «делает для Шотландии 1743 года то же, что „Аббатство Даунтон“ для Англии 1912» и «полностью не укладывается ни в один жанр».

Показ телесериала также вызвал всплеск туристической активности в Шотландии, в основном среди туристов из США.

Социальные сети 
Согласно рейтингу Нильсена телесериал «Чужестранка» в Twitter был самым обсуждаемым телесериалом в день премьеры, и вторым самым обсуждаемым телесериалом в день премьеры второй половины первого сезона.

Рекламная кампания телесериала в социальных сетях несколько раз номинировалась на премию Shorty Awards в категории «Лучшее использование мема» (за мем «Hey Lassie») и «Лучшее использование анимированных GIF».

Среди обычной сувенирной продукции с атрибутикой телесериала, телеканал Starz также предложил 8-дюймовую картонную фигурку Джейми Фрейзера. «Карманный Джейми», которого можно было купить в официальном интернет-магазине или скачать на сайте телеканала и распечатать, получил большую популярность среди фанатов в Twitter.

Награды и номинации 
Телесериал дважды получал приз зрительских симпатий «Выбор народа» и приз «Выбор телевизионных критиков», а также был номинирован на «Золотой глобус».

Примечания

Ссылки 

 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Программы телеканала Starz
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы США в жанре фэнтези
Экранизации литературных произведений фантастики
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Шотландии
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Париже
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы США о путешествиях во времени